Denumirea de Blato se poate referi la:
 Blato, sat în regiunea Kiustendil, Bulgaria;
 Blato, comună în cantonul Dubrovnik-Neretva, Croația.